Яншань — китайский топоним:

 Яншань (Цинъюань) — уезд городского округа Цинъюань провинции Гуандун
 Яньшаньский карьер — древний каменный карьер вблизи Нанкина
 Порт Яншань — глубоководный морской грузовой порт, одна из частей порта Шанхай